Гайль () — річка в Австрії.
 Гайль Тадеуш — польський художник-графік, пластик, редактор.
 Гайль з Перемишля — український живописець початку 15 століття.